Arabische Nächte ist der Titel folgender Spielfilme:

 Arabische Nächte (1942), USA 1942, Regie: John Rawlins
 Arabische Nächte (1979), Deutschland 1979, Regie: Klaus Lemke